Por Châtelus pode estar à procura de:
 Châtelus (Allier), uma comuna francesa no departamento Allier, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Châtelus (Isère), uma comuna francesa no departamento de Isère, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Châtelus (Loire), uma comuna francesa no departamento de Loire, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Châtelus-le-Marcheix, uma comuna francesa no departamento de Creuse, na região administrativa de Nova Aquitânia.
 Châtelus-Malvaleix, uma comuna francesa no departamento de Creuse, na região administrativa de Nova Aquitânia.

Desambiguações de topônimos